Seealpsee bezeichnet verschiedene Seen:
 Seealpsee (Appenzeller Alpen) im Alpsteingebiet der Appenzeller Alpen.
 Seealpsee (Allgäuer Alpen) oberhalb des Oytals in den Allgäuer Alpen.